Eleonora van Engeland (Kasteel van Domfront, 13 oktober 1161 - Burgos (begraven in de Koninklijke Abdij van Las Huelgas), 31 oktober 1214) was de dochter van koning Hendrik II van Engeland en Eleonora van Aquitanië.

Zij trouwde in 1170 op 8-jarige leeftijd met koning Alfons VIII van Castilië, waardoor de grens met de Pyreneeën werd beveiligd en kreeg Gascogne mee als bruidsschat. Eleonora stierf enkele weken na haar echtgenoot in 1214.

Het paar kreeg de volgende kinderen:
 Berenguela, koningin van Castilië (1180-1246), echtgenote van koning Alfons IX van León
 Sancho, prins van Castilië (1181)
 Sancha, prinses van Castilië (1182-1184)
 Urraca, prinses van Castilië (1186-1220), echtgenote van koning Alfons II van Portugal
 Blanca van Castilië, prinses van Castilië (1188-1252), echtgenote van koning Lodewijk VIII van Frankrijk
 Ferdinand, prins van Castilië (1189-1211)
 Mafalda, prinses van Castilië (1191-1204)
 Hendrik, prins van Castilië (1192-119?)
 Constanza, prinses van Castilië (1196-119?)
 Eleonora, prinses van Castilië (1202-1244), echtgenote van koning Jacobus I van Aragón
 Hendrik I, koning van Castilië (1204-1217), zijn opvolger
 Constanza (?-1243), abdis van de Koninklijke Abdij van Las Huelgas in Burgos, gesticht door haar vader.

Trivia 
Er is een naamgenoot: Eleonora van Engeland (1318-1355), de tweede vrouw van hertog Reinoud II van Gelre.

Noten

Voorouders 

Partner van de koning van Castilië
Huis Plantagenêt
Persoon in de 12e eeuw
Persoon in de 13e eeuw